Das Wort Jammer bezeichnet:

 Jammer, Wehklagen, vgl. auch Klage (Verhalten)
 Windjammer, ein großes Segelschiff
 Jammer (American Football), eine Position eines Special Teams Spielers im American Football 
 Jammer (Software), eine Software gegen Spyware 
 einen strategischen Störsender im Funkverkehr
 den britischen Rapper Jammer (Rapper)
 Synonym für ein MIDI-Interface
 Zeitweiliger Name der ehemaligen Achterbahn Windjammer Surf Racers in Knott’s Berry Farm 
 eine körperenge Badehose, die bis zu den Knien reicht (siehe Badebekleidung)

Geografisches
 Döhrener Jammer, Siedlung in Hannover
 Jammer, Ortsteil der Gemeinde Kuhstorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Jammer ist der Familienname folgender Personen:
 Max Jammer (Moshe Jammer; 1915–2010), deutschstämmiger israelischer Physiker, Wissenschaftshistoriker und Philosoph